Ivan Tavčar je osebno ime več znanih Slovencev:

 Ivan Tavčar (1851–1923), odvetnik, pisatelj in politik
 Ivan Tavčar (učitelj) (1889–1966), učitelj, športnik (smučar), planinski fotograf
 Ivan Tavčar (zdravnik)
 Ivan Tavčar (1891–1971), uradnik Delavske zbornice, stokovni publicist
 Ivan (Ivo) Tavčar (1924–2005), partizan, novinar-urednik, politik, ustavni sodnik
 Ivan Tavčar (glasbenik) (* 1940) glasbenik, zborovodja, organizator (Koper)
 Ivan (Giovanni) Tavčar (1943–2022), tržaški trojezični pesnik in publicist

Glej tudi 

 Janez Tavčar
 Ivo Tavčar